Reidville (Caroline du Sud)
 Reidville (Terre-Neuve-et-Labrador)